Леоновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Леоновка — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Леоновка — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Леоновка — деревня в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Леоновка — хутор в Валуйском районе Белгородской области.
 Леоновка — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Леоновка — село в Кижингинском районе Бурятии.
 Леоновка — деревня в Большесолдатском районе Курской области.
 Леоновка — деревня в Курчатовском районе Курской области.
 Леоновка — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Леоновка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Леоновка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Леоновка — деревня в Рассказовском районе Тамбовской области.
 Леоновка (Александерфельд, Леоновское) — упразднённый хутор, Тбилисский район Краснодарского края.

Украина 
 Леоновка — село в Крыжопольском районе Винницкой области.
 Леоновка — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Леоновка — село в Лугинском районе Житомирской области.
 Леоновка — село в Иванковском районе Киевской области.
 Леоновка — село в Кагарлыкском районе Киевской области.
 Леоновка — село в Макаровском районе Киевской области.
 Леоновка — село в Семёновском районе Черниговской области.